CRT (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Coöperatieve Remedial Teaching, een onderwijsmethode
Kathodestraalbuis (Cathode Ray Tube), een beeldbuis
Cardiale resynchronisatie therapie, implantatie van een elektrisch apparaat om het menselijk hart te ondersteunen door de synchronie van de hartcontractie te verbeteren
Kritische rassentheorie (critical race theory), stroming die de effecten van ras en cultuur op iemands sociale status in een samenleving bestudeert in relatie tot recht en macht